Зевадия:

 Зевадия (дар Господень) — имена многих библейских персонажей.

Фамилия
 Зевадия, Белайнеш (род. 1967) — израильский дипломат, посол Израиля в Эфиопии, Руанде и Бурунди с 2012 года.

См. также 
 Зеведей (дар Божий)

Примечания